Пеньево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Старосельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 29 км, до центра муниципального образования Старого — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Феднево, Святогорье, Подгорново.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Пеньево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)